Park Kultury je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci.

 Park Kultury (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Sokolničeské a Kolcevské lince
 Park Kultury (stanice metra v Nižním Novgorodě) – stanice metra v Nižním Novgorodě na Avtozavodské lince